Priluk est un toponyme qui peut désigner :
 Priluk, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Priluk, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
 Priluka